El término Ares puede referirse a:

Mitología 
 Ares es el dios griego de la guerra, hijo de Zeus y Hera.
 Ares (Lusitanii) es el dios de los caballos en Lusitania.
 Ares Enialio es el dios espartano de la guerra.

Geografía 
 Arès es una comuna del departamento de Gironda, en Francia.
 Ares (La Coruña) es un municipio de la provincia de La Coruña, en Galicia (España).
 Ares (parroquia), parroquia española del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ares del Maestre, municipio español de la provincia de Castellón.

Música 

 Ares (álbum): álbum del grupo Arcángel.
 Ares (canción):canción del grupo Winters Island.

En informática 
 Ares Galaxy es un programa informático de intercambio entre iguales (P2P).
 ARES son las siglas de la Amateur Radio Emergency Service, una organización de voluntarios estadounidense.

Armas 
 Ares Shrike 5.56 es una pistola ligera fabricada por Ares Defense Systems.

Ficción 
 Ares (DC Comics) es una versión ficticia del dios griego realizada por DC Comics.
 Ares (God of War) es una versión ficticia del dios griego realizada por Sony Interactive Entertainment para la saga de videojuegos God of War.
 Ares (Marvel Comics) es una versión ficticia del dios griego realizada por Marvel Comics.

Personas 
 Ares, apodo de Ronny Hovland, músico noruego de heavy metal.
 Ares (caricaturista) alias del caricaturista cubano Arístides Esteban Hernández Guerrero.

Vehículos y otros artefactos 
 Ares I es el vehículo de lanzamiento de tripulación desarrollado por la NASA como un componente del Proyecto Constelación. 
 Ares (misil), un misil balístico intercontinental de los años 1960.